Об'єкти NGC
Фенікс (сузір'я)
Галактики